Preusmjeri Nacrt:Srećko Truta